Municipio de Minden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Minden (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Minden (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Minden (condado de Benton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Benton.